Autostrada A34 (Portugalia)
 Autostrada A34 (Włochy)